Résultats détaillés de l’édition 1926 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 2 au .

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série 

|-
|1|| Vincent Richards||align=center|1/2 de finale|| Henri Cochet (4)
|-
|2|| René Lacoste||align=center|Finale|| Henri Cochet (4)
|-
|3|| Howard Kinsey||align=center|1/4 de finale|| Jean Borotra (6)
|-
|4||bgcolor=CCCCFF| Henri Cochet||align=center|Victoire|| René Lacoste (2)
|-
|5|| Jean Washer||align=center|1/4 de finale|| Henri Cochet (4)
|-
|6|| Jean Borotra ||align=center|1/2 de finale|| René Lacoste (2)
|-
|7|| Charles Aeschliman||align=center|1/8 de finale|| Nicolae Misu (10)
|-
|8|| Athar-Ali Fyzee||align=center| (1/32)|| Pierre-Henri Landry
|}

|-
|9|| Béla von Kehrling||align=center|1/4 de finale|| Vincent Richards (1)
|-
|10|| Nicolae Misu||align=center|1/4 de finale|| René Lacoste (2)
|-
|11|| Hendrik Timmer||align=center| (1/32)|| Paul Féret
|-
|12|| Jan Koželuh ||align=center|1/8 de finale|| Jean Washer (5)
|-
|13|| José-Maria Tejada||align=center|1/8 de finale|| Henri Cochet (4)
|-
|14|| Leonce Aslangul||align=center|1/8 de finale|| Howard Kinsey (3)
|-
|15|| Guillermo Robson||align=center|1/8 de finale|| René Lacoste (2)
|-
|16|| Colin Gregory||align=center|1/8 de finale|| Vincent Richards (1)
|}

Tableau final

Double messieurs 
À venir

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1926
France
France
Juin 1926
Sport en France en 1926